Macute, naselje u sastavu općine Voćin, Hrvatska
 Macute (Višegrad, BiH), naselje u sastavu općine Višegrad, BiH